

Населені пункти та їхні частини

 Ґостково — село в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґостково — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґостково — село в гміні Шульбоже-Вельке Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґостково — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ґостково — село в гміні Битів Битівського повіту Поморського воєводства
 Ґостково — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґостково — село в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства
 Ґостково — частина міста Цеханув у Цехановському повіті Мазовецького воєводства
 Ґостково — частина села Врублевко в гміні Ґолимін-Осьродек Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ґостково — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґостково — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки